Ференц Сеченьи (; ,  (ныне — в медье ) — , ) — венгерский граф из рода Сеченьи, политик и основатель Венгерской национальной библиотеки и Венгерского национального музея. Отец Иштвана Сеченьи.

Биография 
Ференц Сеченьи был членом семьи венгерского магната Сеченьи. Он учился в Академии Терезианского рыцаря в Вене и поступил на государственную службу. В 1783 году император Иосиф назначил его заместителем  на должности правителя земли в Хорватии.

25 ноября 1802 года он подарил венгерскому народу свою коллекцию из 11 884 гравюр, 15 000 книг и 1152 рукописи, которые позже были дополнены 6000 гравюрами на меди и 9 206 томами книг из собрания  . Он также составил каталог будущей библиотеки, напечатал его за свой счет, а затем отправил копию иностранным правителям, зарубежным научным институтам и иностранным национальным ученым, что привело к основанию Национальной библиотеки Сеченьи и Венгерского национального музея. За его щедрые пожертвования и признание его заслуг его заслуги были закреплены законом 1807 года (статья XXIV). Иностранные научные общества одно за другим выразили свое признание, избрав его своим членом: в 1803 году Гёттингенский университет, в 1804 году Йенский университет имени Фридриха Шиллера, в 1812 году Австрийская академия наук. В 1808 году он стал кавалером Ордена Золотого руна.

Сеченьи был просвещенным человеком и в то же время типичным представителем зарождающегося венгерского патриотизма и национализма.

В конце жизни его все больше охватывала печаль, он все больше и больше погружался в мольбу и религиозное покаяние и все больше склонялся к религиозному мистицизму.

Брак и дети 
В 1777 году он женился на графине Юлианне Фештетич, вдове своего брата. У пары было шестеро детей:

 Дьордь (1778—1778) — умер во младенчестве
  (1781—1855), был женат дважды, трое сыновей: , , Иоганн Сеченьи
  (1783—1861), вышла замуж за графа Николауса Баттьяни (1774—1842), после смерти мужа приняла решение уйти в монастырь, основала  со школой, больницей и приютом, сама поступила послушницей в основанный ею монастырь, где она приняла обет и посвятила себя заботе о престарелых и больных.
 Cофия (1788—1865), вышла замуж за графа  (1783—1862)
 Пал (1789—1871), женился на леди Кэролайн Мид, дочери , в браке родилось трое детей: Андреас Сечени (1812—1842),  (1829—1921),  (1838—1901).
 Иштван (1791—1860).

Примечания 

Ференц
Графы Венгрии
Члены Гёттингенской академии наук